Владисла́в Игна́тьев:
 Игнатьев, Владислав Вячеславович (род. 1987) — российский футболист.
 Игнатьев, Владислав Сергеевич (род. 1997) — украинский футболист.